Karl Oskar Fjørtoft (Ålesund, 1975. július 26. –) norvég labdarúgó-középpályás.

A norvég U21-es válogatott tagjaként részt vett az 1998-as U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon.

Források 
Karl Oskar Fjørtoft adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1975-ben született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az IL Hødd labdarúgói
A Molde FK labdarúgói
A Rosenborg labdarúgói
A Hammarby IF labdarúgói
Az Aalesunds labdarúgói